Die Wiedertäufer steht für:

 Die Wiedertäufer (Dürrenmatt), Komödie (1967) von Friedrich Dürrenmatt
 Wilsberg: Die Wiedertäufer, 20. Folge (2007) der Fernsehfilmreihe Wilsberg